Dubbel meervoud, het verschijnsel dat woorden meerdere correcte meervoudsvormen hebben (appels/appelen, methodes/methoden); zie Meervoud (Nederlands)
 Stapelmeervoud, het verschijnsel dat een meervoudsvorm nogmaals een meervoud krijgt (railzen, scampi's, valuta's, kinderen)